Advanced Micro Devices – producent procesorów i kart graficznych
 Zwyrodnienie plamki żółtej – z ang. Age-related Macular Degeneration
 Dram – jednostka monetarna używana w Armenii i Karabachu – kod ISO 4217: AMD